Hübing ist der Name folgender Orte:

 Hübing (Ortenburg), Ortsteil des Marktes Ortenburg, Landkreis Passau, Bayern
 Hübing (Gemeinde Ort im Innkreis), Ortschaft der Gemeinde Ort im Innkreis, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Hübing (Gemeinde Reichersberg), Ortschaft der Gemeinde Reichersberg, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich

Siehe auch:
 Hubing